Luthers peut faire référence à :

Patronyme 

 Philippe Luthers (1955-2007), animateur et producteur de radio belge ;
 Thierry Luthers (né en 1959), animateur et journaliste sportif belge, frère du précédent.

Toponyme 

 le , barrage américain ;
 , monument allemand ;
 les , ravines canadiennes ;
  ;
 , village américain ;
 le , musée allemand.

Voir aussi